Clockwork Angels Tour – tour ufficiale della band canadese Rush
 Clockwork Angels Tour – album dei Rush del 2013
 Clockwork Angels Tour – album video dei Rush del 2013